Дмитрий Телегин:
 Телегин, Дмитрий Николаевич (род. 1992) — российский футболист.
 Телегин, Дмитрий Яковлевич (1919—2011) — советский и украинский историк, археолог и этнограф, педагог.